26-й чемпионат мира и одновременно 37-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Чехословакии, с 5 по 15 марта 1959 года. Турнир был разыгран среди пятнадцати команд участниц в несколько этапов. На первом этапе лучшие двенадцать команд были разделены на три подгруппы. Двое сильнейших из каждой группы играли между собой за призовые места по круговой системе. Выбывшие из борьбы на первом этапе команды также по круговой системе играли за 7-12 места. Кроме того, независимо от основного турнира, сборные Румынии, Венгрии, Австрии разыграли между собой 13-15 места. Сборная Канады стала победителем чемпионата мира лишь по лучшей разнице шайб.

Подгруппа А

Подгруппа В

Подгруппа С

За 1-6 места

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Медалисты

За 7-12 места

Самые результативные игроки

За 13-15 места

Самые результативные игроки

Чемпион

Источники 
 

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1959
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1959 году
Март 1959 года
Чемпионаты Европы в 1959 году
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Чемпионаты мира в Чехословакии